Ao kan syfta på:
 Ao (mytologi) - en sköldpadda i kinesisk mytologi
 Ao (huvudstad Shangdynastin) – en historisk huvudstad (隞) i Kina under Shangdynastin